Les brigades rouges peuvent désigner deux types historiques d'organisation :

 Les Brigades rouges, organisation terroriste de l'extrême gauche italienne du  ;
 Les Brigades rouges, un ensemble de brigades de la police municipale américaine au , spécialisées dans le renseignement sur les mouvements politiques et sociaux.

Voir aussi